Acétabulaire vient du latin  qui signifie gobelet.

Acétabulaire peut désigner :
 acétabulaire , en prestidigitation, relatif aux jeux de gobelets ;
 acétabulaire (Acetabularia), un genre d’algues vertes unicellulaires.